Major steht für:
 Major, militärischer Dienstgrad
 Major-Label, ein marktführendes Musiklabel
 Major-Studio, ein marktführendes Filmstudio
 Major-System, eine Gedächtnistechnik zum Merken von Zahlenfolgen
 Major (Familienname), ein englischer Familienname, dort auch Namensträger
 Major (Manga), Manga-Serie und darauf basierende Anime-Serie
 Cyclecars Major, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Morris Major, Pkw-Modell
 die englische Bezeichnung für das Tongeschlecht Dur
 das Hauptfach während eines Bachelor- und Master-Studiengangs in der Schweiz
 die Spezialisierung während eines Bachelor-Studiengangs in angelsächsischen Ländern
 eine gängige Kurzbezeichnung für Major Championship, eines der großen vier (Herren) bzw. fünf (Damen) Turniere im Golf
 eine gängige Kurzbezeichnung für von der Valve Corporation gesponserte Turniere in Counter-Strike: Global Offensive, siehe Major (Counter-Strike: Global Offensive)
 eine gängige Kurzbezeichnung für ein Grand-Slam-Turnier im Tennis
 einen Berg auf Mallorca, siehe Puig Major
 den Spitznamen des ehemaligen BAP-Gitarristen Klaus Heuser
 den Spitznamen des ehemaligen ungarischen Fußballspielers Ferenc Puskás
 Major, ungarischer Name der Gemeinde Maieru in Siebenbürgen in Rumänien
 einen Flugmotor, siehe Walter Major

Orte in Kanada:
 Major (Saskatchewan)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Major (Georgia)
 Major (Kentucky)
 Major (Tennessee)
 Major (Virginia)

Siehe auch:

 Maior
 Mayor
 Majoros
 Majors
 Majur